D48 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië
 Steen van Noordbarge, ten onrechte aangezien voor een hunebed en als D48 gecatalogiseerd